Velika nagrada Italije 2004 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 12. septembra 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:20,089
|align="center"| —
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:20,620
| +0,531
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,637
| +0,548
|-
! 4
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:20,645
| +0,556
|-
! 5
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:20,715
| +0,626
|-
! 6
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:20,786
| +0,697
|-
! 7
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,877
| +0,788
|-
! 8
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:20,888
| +0,799
|-
! 9
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:21,027
| +0,938
|-
! 10
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:21,049
| +0,960
|-
! 11
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 1:21,520
| +1,431
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:21,602
| +1,513
|-
! 13
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:21,841
| +1,752
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:21,989
| +1,900
|-
! 15
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:22,239
| +2,150
|-
! 16
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:22,287
| +2,198
|-
! 17
| 18
|  Nick Heidfeld*
| Jordan-Ford
| 1:22,301
| +2,212
|-
! 18
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:23,239
| +3,150
|-
! 19
| 20
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:24,808
| +4,719
|-
! 20
| 21
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:24,910
| +4,821
|}
 * - Nick Heidfeld je bil zaradi zamenjave motorja kaznovan s pribitkom desetih mest in je moral štartati z 20. mesta.

Dirka

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| 1:15:18,448
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 1,347 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 53
| + 10,197 s
| 6
| 6
|-
! 4
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 53
| + 15,370 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 53
| + 32,352 s
| 2
| 4
|-
! 6
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 33,439 s
| 10
| 3
|-
! 7
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 53
| + 33,752 s
| 8
| 2
|-
! 8
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 53
| + 35,431 s
| 15
| 1
|-
! 9
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 53
| + 56,761 s
| 12
|  
|-
! 10
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 53
| + 1:06,316
| 9
|  
|-
! 11
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 53
| + 1:22,531
| 11
|  
|-
! 12
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 14
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 52
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 15
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 50
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 40
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 33
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 29
| Ogenj
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 13
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004